barkas (schip), een zeilschip
Barkas (auto), een voormalig DDR automerk
Barkas (familie), een Carthaagse familie
Hamilcar Barkas, een Carthaagse veldheer en opperbevelhebber 
Hannibal Barkas, een Carthaagse generaal
Hasdrubal Barkas, een Carthaags veldheer